Bundfald har flere betydninger:
 Bundfald - kemisk reaktion
 Bundfald (film) - dansk film fra 1957